Gwiazdowo [] ist der Name von Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Gwiazdowo (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski (bis 1945: Sternfelde, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Gwiazdowo (Kostrzyn) (1938–1945: Malogein, Kreis Schroda/Posen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Gwiazdowo (Barwice) (bis 1945 Sternhof, Kreis Neustettin/Pommern)
 Gwiazdowo (Sławno) (bis 1945 Quäsdow, Kreis Schlawe/Pommern)